Российская академия наук (РАН) — в период с 1917 по 1925 годы.

Действительные члены РАН 

 Андрусов, Николай Иванович (1914)
 Бартольд, Василий Владимирович (1913)
 Белопольский, Аристарх Аполлонович (1900)
 Богословский, Михаил Михайлович (1921)
 Бородин, Иван Парфеньевич (1902)
 Бузескул, Владислав Петрович (1922)
 Вальден, Павел (Пауль) Иванович (1910)
 Вернадский, Владимир Иванович (1906)
 Виноградов, Павел Гаврилович (1914)
 Дьяконов, Михаил Александрович (1905)
 Заленский, Владимир Владимирович (1897)
 Иконников, Владимир Степанович (1914)
 Иоффе, Абрам Фёдорович (1920)
 Ипатьев, Владимир Николаевич (1916)
 Истрин, Василий Михайлович (1907)
 Карпинский, Александр Петрович (1886)
 Карский, Евфимий Фёдорович (1916)
 Коковцов, Павел Константинович (1903)
 Комаров, Владимир Леонтьевич (1920)
 Кондаков, Никодим Павлович (1898)
 Коновалов, Дмитрий Петрович (1923)
 Костычев, Сергей Павлович (1923)
 Котляревский, Нестор Александрович (1909)
 Крачковский, Игнатий Юлианович (1921)
 Крылов, Алексей Николаевич (1916)
 Курнаков, Николай Семёнович (1913)
 Лавров, Пётр Алексеевич (1923)
 Лазарев, Пётр Петрович (1917)
 Лаппо-Данилевский, Александр Сергеевич (1899)
 Латышев, Василий Васильевич (1893)
 Левинсон-Лессинг, Франц Юльевич (1925)
 Ляпунов, Александр Михайлович (1901)
 Ляпунов, Борис Михайлович (1923)
 Марков, Андрей Андреевич (1886)
 Марр, Николай Яковлевич (1909)
 Навашин, Сергей Гаврилович (1918)
 Насонов, Николай Викторович (1906)
 Никитский, Александр Васильевич (1917)
 Никольский, Николай Константинович (1916)
 Ольденбург, Сергей Фёдорович (1900)
 Омелянский, Василий Леонидович (1923)
 Павлов, Алексей Петрович (1916)
 Павлов, Иван Петрович (1907)
 Палладин, Владимир Иванович (1914)
 Пальмов, Иван Саввич (1916)
 Перетц, Владимир Николаевич (1914)
 Платонов, Сергей Фёдорович (1920)
 Радлов, Василий Васильевич (Фридрих Вильгельм) (1884)
 Розанов, Матвей Никанорович (1921)
 Ростовцев, Михаил Иванович (1917)
 Рыкачёв, Михаил Александрович (1896)
 Северцов, Алексей Николаевич (1920)
 Смирнов, Яков Иванович (1917)
 Соболевский, Алексей Иванович (1900)
 Сперанский, Михаил Несторович (1921)
 Стеклов, Владимир Андреевич (1910)
 Струве, Пётр Бернгардович (1917)
 Сушкин, Пётр Петрович (1923)
 Тураев, Борис Александрович (1918)
 Успенский, Фёдор Иванович (1900)
 Успенский, Яков Викторович (1921)
 Фаминцын, Андрей Сергеевич (1878)
 Фёдоров, Евграф Степанович (1919)
 Ферсман, Александр Евгеньевич (1919)
 Францев, Владимир Андреевич (1921)
 Шахматов, Алексей Александрович (1894)
 Шимкевич, Владимир Михайлович (1920)
 Щербатской, Фёдор Ипполитович (1918)
 Ягич, Игнатий Викентьевич (Ватрослав) (1880)

Список академиков РАН на декабрь 1924 года:

Примечания

Ссылки 
 Сайт Российской академии наук 

Списки членов академий